Anna-Varney Cantodea - integrante da banda Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows.
Jim Varney - um ator estadunidense.
Varney, o vampiro - Famosa história de vampiro da era vitoriana. 
Desambiguação